Дарданія () - топонім давньогрецького походження.

 Дарданія (місто) - в грецькій міфології місто, засноване Дарданом на горі Іда (на території сучасної Малої Азії), в честь міста отримала свою назву протоку Дарданелли.
 Дарданія (провінція) - римська провінція в Центральних Балканах.